Telo je lahko:
 telo (anatomija)
 geometrijsko telo
 telo (fizika) (fizikalno telo)
 trdno telo
 točkasto telo
 togo telo
 astronomsko telo
 nebesno telo